Мы́сра (), также Мюссе́ра ( — Миусе́ра) — топоним .

Может означать:
 Мысра — посёлок городского типа.
 Мысра — железнодорожный разъезд.
 Мысра — река.

Примечания